Схва́тка:

 Схватка — вооружённое столкновение (стычка), встреча в состязании, спор (ссора).
 Схватки — непроизвольные мышечные сокращения матки женщины во время беременности.
 Схватка — морской термин, означающий временное прикрепление конца троса к его середине.
 «Схватка» — первый проект в формате ночных поисковых игр на территории СНГ. Основан в 2001 году в Белоруссии.
 Схватка — элемент силовой борьбы регби для возобновления игры после незначительного нарушения или остановки.

 
 «Схватка» — военный историко-приключенческий фильм с Лаймонасом Норейка и Юрием Яковлевым, СССР, 1972 год.
 «Схватка» — драма с Максимом Мунзуком и Арменом Джигарханяном, СССР, 1982 год.
 «Схватка» () — криминальная драма с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, США, 1995 год. Режиссёр — Майкл Манн.
 «Схватка» () — драматический боевик с Лиамом Нисоном, США, 2011 год. Режиссёр — Джо Карнахан.
 «Схватка» () — американский детективный телесериал, 2007 год.